Baudino – variante del nome proprio di persona Baldovino
Gael Baudino – scrittore statunitense
Mario Baudino – giornalista, saggista e poeta italiano